

Cinéma 
 The One and Only, film réalisé par Carl Reiner, sorti en 1978 ;
 The One and Only, film réalisé par Susanne Bier, sorti en 1999 ;
 , film réalisé par Simon Cellan Jones, sorti en 2002.

Musique 
 The One and Only, album du chanteur taïwano-américain Wang Lee-hom, paru en 2001.